Mengen può riferirsi a diversi toponimi:
Mengen, comune della Germania
Mengen, città della Turchia